Il campionato mondiale di snooker 2003 venne disputato dal 19 aprile al 5 maggio 2003 presso il Crucible Theatre di Sheffield nel Regno Unito.

Il campione in carica Peter Ebdon venne eliminato nei quarti di finale perdendo 12 a 13 contro Paul Hunter.

Il vincitore fu il gallese Mark Williams che sconfisse l'irlandese Ken Doherty in finale per 18-16. Fu il secondo titolo mondiale per Williams dopo quello del 2000.

Nei quarti di finale contro John Higgins, Doherty vinse i primi dieci frame poi Higgins conquistò i seguenti sette. Doherty vinse comunque il match per 13–8.
Nelle semifinali Doherty contrastò Hunter fino a 9–15, a Hunter servivano solo due frame per la vittoria. Doherty ne vinse cinque consecutivi riducendo lo svantaggio ad un solo frame ma Hunter fece suo il 30°. Ad ogni modo Doherty vinse tutti e tre frame rimanenti e vincendo la partita 17–16 raggiunse la finale.
Doherty si esibì in una simile rimonta in finale contro Williams, quando era sotto per 2–10 risalì fino a 11–11, così come pareggiò per 12–12, 13–13, 14–14 e 16–16 prima di perdere gli ultimi due frame e l'incontro.

In questo modo Doherty arrivò a giocare un totale di 132 frame, un record per il campionato mondiale dell'era moderna.

Ronnie O'Sullivan realizzò un maximum break contro Marco Fu nel primo turno e fu il quinto 147 al Crucible.

Tabellone finale

Sono qui riportati i risultati di ciascun turno. I numeri tra parentesi indicano la posizione nel ranking delle teste di serie.

Note 

2003
Competizioni sportive a Sheffield
Snooker nel 2003